555 kan syfta på:

 555 – ett år i den gregorianska kalendern
 555 (telefonprefix) – ett vanligt prefix för telefonnummer i amerikanska filmer
 555 timer IC – en timer-IC (integrerad krets)
 555 California Street – en 52 våningar hög skyskrapa i San Francisco i Kalifornien
 555 Norma – en asteroid i huvudbältet
 State Express 555 – ett cigarettmärke, ofta marknadsfört enbart med siffrorna 555, från British American Tobacco